Cattistock je lahko:
 Cattistock, Anglija
 HMS Cattistock - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice